Personaggi di Bakugan Battle Brawlers
 Personaggi di Bakugan Battle Planet